Лига 2 Футбольной лиги 2006/07 () — 3-й сезон в истории Лиги 2, четвёртого дивизиона в системе футбольных лиг Англии. Спонсором соревнования являлась компания The Coca-Cola Company.

Футбольная лига состоит из трех дивизионов. Третьим дивизионом является Вторая Футбольная лига. По результатам сезона в Первую футбольную лигу выйдут три команды и еще победитель Плей-офф Второй Футбольной лиги. Две команды занявшие самые низшие места покинут Футбольную лигу и перейдут в Национальную конференцию.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Изменение в командах

Из Второй лиги 
Клубы, вышедшие в Первую Футбольную лигу
 Карлайл Юнайтед
 Нортгемптон Таун
 Лейтон Ориент
 Челтнем Таун

Клубы, выбывшие в Национальную конференцию
 Оксфорд Юнайтед
 Рашден энд Даймондс

Во Вторую лигу 
Клубы, выбывшие из Первой Футбольной лиги
 Хартлпул Юнайтед
 Милтон Кинс Донс
 Суиндон Таун
 Уолсолл

Клубы, вышедшие из Национальной конференции
 Аккрингтон Стэнли
 Херефорд Юнайтед

Турнирная таблица

Плей-офф

Бомбардиры 

Источник

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Турнирная таблица Второй Футбольной лиги

2006
Футбол в Англии в сезоне 2006/2007